Музей соли (Мозель)                                            
 Музей соли (Люнебург)                                          
 Музей истории соли (Соликамск)
 Музей соли (Некрасовское)                                      
 Музей соли (Нижний Баскунчак)                                  
 Музей соли (Поморие)                                           
 Музей соли (Цзыгун)                                            
 Музей соли (Величка)                   
 Музей соли (Трапани)                                           
 Музей соли (Торревьехе)                      
 Музей соли (Канзас)